Зелёный Под — название населённых пунктов на Украине:
Зелёный Под — село в Горностаевском районе Херсонской области.
Зелёный Под — посёлок в Каховском районе Херсонской области.